L'expression Hong Kong Film Awards 1996 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1996
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1997 mais honorait des films sortis en 1996 à Hong Kong